Nautilus puede referirse a:
 Nautilidae, en biología, familia donde se engloban los cefalópodos con concha modernos.
 Nautilus, en biología, género dentro de la familia Nautilidae.
 Nautilus, ficticia embarcación del capitán Nemo, un personaje creado por Julio Verne.
 Nautilus, submarino construido por Robert Fulton.
 USS Nautilus, nombre de varios submarinos y barcos de la Armada de Estados Unidos.
 HMS Nautilus, nombre de varios submarinos y barcos de la Marina Real británica.
 Nautilus, gestor gráfico de archivos, parte del proyecto GNOME.
 Nautilus, láser táctico de alta energía, desarrollado por Estados Unidos e Israel.
 Nautilus, corbeta de finales del , buque escuela de la Armada Española.
 Nautilus, corbeta de la Armada Española de mediados del .